Чемпионат мира по фигурному катанию 1960 года был проведён Международным союзом конькобежцев 1—5 марта в Ванкувере (Канада). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали Кэрол Хейсс (США) среди женщин и Ален Жилетти (Франция) - среди мужчин, представители Канады Барбара Вагнер и Роберт Пол среди пар, представители Великобритании Дорин Денни и Кортни Джонс в танцах. Впервые было ограничено число участников чемпионата в каждой категории тремя фигуристами от страны.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1960

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Международные спортивные соревнования в Ванкувере
Мир1960
Март 1960 года